Херси Хокинс-младший (; родился , , штат Иллинойс, США) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации.

Спортивная карьера 
Играл на позиции атакующего защитника. Учился в Университете Брэдли, в 1988 году был выбран на драфте НБА под 6-м номером командой «Лос-Анджелес Клипперс», однако был перепродан в «Филадельфию-76». Позже выступал за команды «Шарлотт Хорнетс», «Сиэтл Суперсоникс» и «Чикаго Буллз». Всего в НБА провёл 13 сезонов. Пять раз принимал участие в матче всех звёзд НБА (1990). По итогам 1988 года он стал лауреатом Приза имени Оскара Робертсона и Приза имени Адольфа Раппа, признавался баскетболистом года среди студентов по версии UPI, Sporting News и Associated Press, а также был включён в 1-ю всеамериканскую сборную NCAA. Включался в 1-ю сборную новичков НБА (1989). Два года подряд признавался баскетболистом года среди студентов конференции Missouri Valley (1987—1988). Всего за карьеру в НБА сыграл 983 игры, в которых набрал 14 470 очков (в среднем 14,7 за игру), сделал 3554 подбора, 2860 передач, 1622 перехвата и 302 блок-шота.

Карьера в сборной США 
В 1988 году выиграл в составе сборной США бронзовые медали летних Олимпийских игр в Сеуле.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Выпускники Колледжа Джорджа Вестингауза
Баскетболисты США
Игроки «Брэдли Брэйвз» (баскетбол)
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Шарлотт Хорнетс»
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Игроки сборной США по баскетболу